Název Blatnice má více obcí: 
 Blatnice (okres Plzeň-sever) – obec v okrese Plzeň-sever.
 Blatnice (okres Třebíč) – obec v okrese Třebíč.
 Blatnice (Polsko) (Bładnice) – obec v polské části Těšínska.

nebo částí obcí:
 Blatnice (Maleč) – část obce Maleč v okrese Havlíčkův Brod.
 Blatnice (Pojbuky) – část obce Pojbuky v okrese Tábor.

Součást názvů obcí

 Blatnice pod Svatým Antonínkem – obec v okrese Hodonín.
 Boršice u Blatnice – obec v okrese Uherské Hradiště.

Hydrologie
 Blatnice (přítok Barborky) – pravostranný přítok Barborky v okresech Tábor a Pelhřimov
 Blatnice (přítok Mrliny) – levostranný přítok Mrliny v okrese Nymburk
 Blatnice (přítok Želetavky) – pravostranný přítok Želetavky v okresech Jindřichův Hradec a Znojmo
 Křinecká Blatnice – pravostranný přítok Mrliny v okrese Nymburk.

Biologie
 Blatnice (rostlina) – rod jednoděložných rostlin Scheuchzeria 
 Pelobates – rod žab z čeledi blatnicovití, zástupcem je např. blatnice skvrnitá (P. fuscus)
 Scaphiopus – rod žab z čeledi Scaphiopodidae
 Spea – rod žab z čeledi Scaphiopodidae

Externí odkazy